Лепрье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1919—1999) — французская радиоведущая.
  (1815—1892) — французский энтомолог.
 Лепрье, Франсуа Матьяс Рене (1799—1870) — французский флотский врач и фармацевт, исследователь Французской Гвианы.